Алессандро Сальвио (; около 1570 — 1640) — итальянский шахматист, шахматный теоретик и литератор. Представитель итальянской шахматной школы. Уроженец Неаполя. Победил Паоло Бои (1595). Автор известного трактата о шахматах (1604), пьесы в стихах на шахматную тему «Скакайда» (1612) и повести «Путтино, или Странствующий рыцарь» о жизни Джованни Леонардо, включённой во 2-е дополненное издание трактата (1634).
Анализы Сальвио посвящены популярным дебютам того времени — королевскому гамбиту и итальянской партии. В конце XIX века выяснилось, что ряд анализов Сальвио заимствовал у Джулио Полерио. Подробно проанализировал гамбит, который впоследствии был назван его именем, ряд старинных эндшпильных позиций.

Книги 
 «Trattato dell' inventione et arte liberale del gioco di scacchi», Napoli, 1604.

Примечания

Литература 
 
 
 

Шахматисты Италии
Шахматные теоретики